Лі Антонопліс і Барбара Джордан були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі Шеррі Екер і Енн Гендрікссон з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лі Антонопліс /  Барбара Джордан (чемпіонки)
 Патрісія Медрадо /  Клаудія Монтейру (1-ше коло)
 Алісія Молтон /  Бетсі Нагелсен (1-ше коло)
 Сьюзен Маскарін /  Енн Вайт (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Pennsylvania Doubles Draw 

Virginia Slims of Pennsylvania
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983